Brooks se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Allan Cyril Brooks
 Brian W. Brooks
 Robert W. Brooks
 Scott E.Brooks
 William Edwin Brooks
 Winthrop Sprague Brooks